Десетоногите (Decapoda) са разред животни от клас Висши ракообразни (Malacostraca). Разредът включва около 15 хиляди вида, сред които раци, омари и скариди. Повечето видове са трупоядни.

Семейства 
 Разред Decapoda – Десетоноги
 Подразред Dendrobranchiata Bate, 1888
 Надсемейство Penaeoidea Rafinesque, 1815
 Aristeidae
 Benthesicymidae
 Penaeidae
 Sicyoniidae
 Solenoceridae
 Надсемейство Sergestoidea Dana, 1852
 Luciferidae
 Sergestidae
 Подразред Pleocyemata Burkenroad, 1963
 Инфраразред Stenopodidea Bate, 1888
 Macromaxillocarididae
 Spongicolidae
 Stenopodidae
 Инфраразред Caridea Dana, 1852 – Скариди
 Надсемейство Procaridoidea Chace & Manning, 1972
 Procarididae
 Надсемейство Galatheacaridoidea Vereshchaka, 1997
 Galatheacarididae
 Надсемейство Pasiphaeoidea Dana, 1852
 Pasiphaeidae
 Надсемейство Oplophoroidea Dana, 1852
 Oplophoridae
 Надсемейство Atyoidea De Haan, 1849
 Atyidae
 Надсемейство Bresilioidea Calman, 1896
 Agostocarididae
 Alvinocarididae
 Bresiliidae
 Disciadidae
 Pseudochelidae
 Надсемейство Nematocarcinoidea Smith, 1884
 Eugonatonotidae
 Nematocarcinidae
 Rhynchocinetidae
 Xiphocarididae
 Надсемейство Psalidopodoidea Wood-Mason, 1874
 Psalidopodidae
 Надсемейство Stylodactyloidea Bate, 1888
 Stylodactylidae
 Надсемейство Campylonotoidea Sollaud, 1913
 Campylonotidae
 Bathypalaemonellidae
 Надсемейство Palaemonoidea Rafinesque, 1815
 Anchistioididae
 Desmocarididae
 Euryrhynchidae
 Gnathophyllidae
 Hymenoceridae
 Kakaducarididae
 Palaemonidae
 Typhlocarididae
 Надсемейство Alpheoidea Rafinesque, 1815
 Alpheidae
 Barbouriidae
 Hippolytidae
 Ogyrididae
 Надсемейство Processoidea Ortmann, 1896
 Processidae
 Надсемейство Pandaloidea Haworth, 1825
 Pandalidae
 Thalassocarididae
 Надсемейство Physetocaridoidea Chace, 1940
 Physetocarididae
 Надсемейство Crangonoidea Haworth, 1825
 Crangonidae
 Glyphocrangonidae
 Инфраразред Astacidea Latreille, 1802
 Надсемейство Enoplometopoidea de Saint Laurent, 1988
 Enoplometopidae
 Надсемейство Nephropoidea Dana, 1852
 Nephropidae – Омари
 Надсемейство Astacoidea Latreille, 1802
 Astacidae
 Cambaridae
 Надсемейство Parastacoidea Huxley, 1879
 Parastacidae
 Инфраразред Glypheidea Winckler, 1882
 Надсемейство Glypheoidea Winckler, 1882
 Glypheidae
 Инфраразред Axiidea de Saint Laurent, 1979b
 Axiidae
 Callianassidae
 Callianideidae
 Ctenochelidae
 Micheleidae
 Strahlaxiidae
 Инфраразред Gebiidea de Saint Laurent, 1979
 Axianassidae
 Laomediidae
 Thalassinidae
 Upogebiidae
 Инфраразред Achelata Scholtz & Richter, 1995
 Palinuridae
 Scyllaridae
 Инфраразред Polychelida Scholtz & Richter, 1995
 Polychelidae
 Инфраразред Anomura MacLeay, 1838
 Надсемейство Aegloidea Dana, 1852
 Aeglidae
 Надсемейство Galatheoidea Samouelle, 1819
 Galatheidae
 Munididae
 Munidopsidae
 Porcellanidae
 Надсемейство Hippoidea Latreille, 1825a
 Albuneidae
 Blepharipodidae
 Hippidae
 Надсемейство Chirostyloidea Ortmann, 1892 
 Chirostylidae
 Eumunididae
 Kiwaidae
 Надсемейство Lithodoidea Samouelle, 1819
 Lithodidae
 Надсемейство Lomisoidea Bouvier, 1895
 Lomisidae
 Надсемейство Paguroidea Latreille, 1802
 Coenobitidae
 Diogenidae
 Paguridae
 Parapaguridae
 Parapylochelidae
 Pylochelidae
 Pylojacquesidae
 Инфраразред Brachyura Linnaeus, 1758 – Криви раци
 Секция Dromiacea De Haan, 1833
 Надсемейство Dromioidea De Haan, 1833
 Dromiidae
 Dynomenidae
 Etyiidae
 Надсемейство Homolodromioidea Alcock, 1900
 Homolodromiidae
 Надсемейство Homoloidea De Haan, 1839
 Homolidae
 Latreilliidae
 Poupiniidae
 Секция Raninoida De Haan, 1839
 Raninidae
 Секция Cyclodorippoida Ortmann, 1892
 Cyclodorippidae
 Cymonomidae
 Phyllotymolinidae
 Секция Eubrachyura de Saint Laurent, 1980
 Подсекция Heterotremata Guinot, 1977
 Надсемейство Aethroidea Dana, 1851
 Aethridae
 Надсемейство Bellioidea Dana, 1852
 Belliidae
 Надсемейство Bythograeoidea Williams, 1980
 Bythograeidae
 Надсемейство Calappoidea De Haan, 1833
 Calappidae
 Matutidae
 Надсемейство Cancroidea Latreille, 1802
 Atelecyclidae
 Cancridae
 Надсемейство Carpilioidea Ortmann, 1893
 Carpiliidae
 Paleoxanthopsidae
 Tumidocarcinidae
 Zanthopsidae
 Надсемейство Cheiragonoidea Ortmann, 1893
 Cheiragonidae
 Надсемейство Corystoidea Samouelle, 1819
 Corystidae
 Надсемейство Dairoidea Serène, 1965
 Dacryopilumnidae
 Dairidae
 Надсемейство Dorippoidea MacLeay, 1838
 Dorippidae
 Ethusidae
 Надсемейство Eriphioidea MacLeay, 1838
 Dairoididae
 Eriphiidae
 Hypothalassiidae
 Menippidae
 Oziidae
 Platyxanthidae
 Надсемейство Gecarcinucoidea Rathbun, 1904
 Gecarcinucidae
 Parathelphusidae
 Надсемейство Goneplacoidea MacLeay, 1838
 Acidopsidae
 Chasmocarcinidae
 Conleyidae
 Euryplacidae
 Goneplacidae
 Litocheiridae
 Mathildellidae
 Progeryonidae
 Scalopidiidae
 Sotoplacidae
 Vultocinidae
 Надсемейство Hexapodoidea Miers, 1886
 Hexapodidae
 Надсемейство Leucosioidea Samouelle, 1819
 Leucosiidae
 Iphiculidae
 Надсемейство Majoidea Samouelle, 1819
 Epialtidae
 Hymenosomatidae
 Inachidae
 Inachoididae
 Majidae
 Oregoniidae
 Надсемейство Orithyioidea Dana, 1852c
 Orithyiidae
 Надсемейство Palicoidea Bouvier, 1898
 Crossotonotidae
 Palicidae
 Надсемейство Parthenopoidea MacLeay,
 Parthenopidae
 Надсемейство Pilumnoidea Samouelle, 1819
 Galenidae
 Pilumnidae
 Tanaocheleidae
 Надсемейство Portunoidea Rafinesque, 1815
 Carcinidae
 Catoptridae
 Geryonidae
 Macropipidae
 Pirimelidae
 Portunidae
 Thiidae
 Надсемейство Potamoidea Ortmann, 1896
 Potamidae
 Potamonautidae
 Надсемейство Pseudothelphusoidea Ortmann, 1893
 Pseudothelphusidae
 Надсемейство Pseudozioidea Alcock, 1898
 Christmaplacidae
 Pilumnoididae
 Planopilumnidae
 Pseudoziidae
 Надсемейство Retroplumoidea Gill, 1894
 Retroplumidae
 Надсемейство Trapezioidea Miers, 1886
 Domeciidae
 Tetraliidae
 Trapeziidae
 Надсемейство Trichodactyloidea H. Milne-Edwards, 1853
 Trichodactylidae
 Надсемейство Xanthoidea MacLeay, 1838
 Panopeidae
 Pseudorhombilidae
 Xanthidae
 Подсекция Thoracotremata Guinot, 1977
 Надсемейство Cryptochiroidea Paul'son, 1875
 Cryptochiridae
 Надсемейство Grapsoidea MacLeay, 1838
 Gecarcinidae
 Glyptograpsidae
 Grapsidae
 Percnidae
 Plagusiidae
 Sesarmidae
 Varunidae
 Xenograpsidae
 Надсемейство Ocypodoidea Rafinesque, 1815
 Camptandriidae
 Dotillidae
 Heloeciidae
 Macrophthalmidae
 Mictyridae
 Ocypodidae
 Ucididae
 Xenophthalmidae
 Надсемейство Pinnotheroidea De Haan, 1833
 Pinnotheridae

Бележки